Кречко — фамилия украинского и белорусского происхождения. Известные носители:

 Кречко, Маргарита Николаевна (род. 1989) — белорусская гребчиха.
 Кречко, Михаил Михайлович (1925—1996) — советский украинский хоровой дирижёр и композитор.